China Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu China Open rozgrywany w dniach 5–11 października 2015 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 700 510 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Chinach